Nuevo Llano Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Llano Grande, La Trinitaria, Chiapas, 
 Nuevo Llano Grande, Escuintla, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar